Gustaf Hamilton kan syfta på bland andra:

* Gustaf Hamilton (1831–1914), svensk jurist
 Gustaf Hamilton (1874–1947), svensk uppfinnare
 Gustaf Hamilton (1888–1973), svensk sjöofficer
 Gustaf Hamilton (1920–2016), svensk författare
 Gustaf Hamilton af Hageby (1921–2016), svensk jurist och diplomat
 Gustavus Hamilton (död 1691), svensk guvernör